Черивејл има више значења:
 Черивејл (Јужна Каролина)
 Черивејл (Канзас)